A Ruby jelentései:
 Ruby egy programozási nyelv
 Ruby on Rails a Ruby programozási nyelvre épülő, nyílt forrású webalkalmazás-keretrendszer
 2474 Ruby a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Ruby az Odaát (Supernatural) című televíziós sorozat kitalált szereplője, egy démon

Más írásmóddal:
 Rubí, az elbűvölő szörnyeteg egy mexikói televíziós sorozat
 Rubi egy japán olvasási segédlet